Jampil (ukrainisch ; russische Entsprechung Jampol/Ямполь) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Winnyzja, Rajon Jampil, siehe Jampil

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja, siehe Jampil (Bilohirja)
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Jampil (Kramatorsk)
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Sumy, Rajon Jampil, siehe Jampil (Jampil)

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Jampil (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Katerynopil, siehe Jampil (Katerynopil)